Nemcovce est une commune slovaque du district de Bardejov ;
 Nemcovce est une commune slovaque du district de Prešov.